De 20ste wereldkampioenschappen badminton werden in 2013 van 5 tot en met 11 augustus gehouden in het TianHe Indoor Gymnasium in Kanton (China). Het toernooi in het mannen dubbelspel werd gewonnen door Hendra Setiawan en Mohammad Ahsan uit Indonesië.

Plaatsingslijst 

1 Walk-over; na een vechtpartij tijdens de Canada Open werd Maneepong Jongjit voor drie maanden geschorst door de BWF waardoor hij niet mocht deelnemen

De wedstrijden

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Badminton in 2013
Wereldkampioenschappen badminton